Un aedo (del griego ἀοιδός, aoidós, «cantor») era, en la Antigua Grecia, un artista que cantaba epopeyas. Puede referirse también a:

 Aedo (valle) es un valle de la provincia de Burgos, (Castilla y León).
 En botánica, a la abreviatura de Carlos Aedo, botánico español.

Apellido 
Aedo, escrito a veces como Ahedo o Haedo, es un apellido que puede hacer referencia a:
Carlos Aedo Pérez, (1960), botánico español.
Daniela Aedo Santana, (1995), actriz, guitarrista, cantante y compositora mexicana.
Daniel Antonio Valenzuela Aedo, (1976), presentador de televisión chileno.
Francisco Soria Aedo, (1898-1965), pintor español.
Jorge Eduardo Aedo Ocaña, (1962), locutor y presentador chileno.
José Antonio Foncea Aedo, (1912-1984), político chileno.
René Aedo Ormeño, (1960), médico y político chileno.
Serafín Aedo Renieblas, (1908-1988), futbolista español.